Милен Атанасов Добрев (; 22 февраля 1980, Пловдив — 21 марта 2015, там же) — болгарский тяжёлоатлет. Олимпийский чемпион летних Олимпийских игр в Афинах (2004), чемпион мира (2003).

Спортивные достижения 
 2003 год, ноябрь — впервые стал чемпионом мира в категории 94 кг в Ванкувере (Канада).
 2004 год, август — чемпион Олимпийских игр в Афинах в категории 94 кг.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 
 База данных Олимпийских игр.

Тяжелоатлеты Болгарии
Олимпийские чемпионы от Болгарии
Олимпийские чемпионы по тяжёлой атлетике
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Чемпионы мира по тяжёлой атлетике
Заслуженные мастера спорта Болгарии
Умершие от инфаркта миокарда
Почётные граждане Пловдива
Почётные граждане Софии